Алекса́ндр У́сов: Усов, Александр Александрович (1872—1941) — детский писатель, путешественник, теософ.
 Усов, Александр Викторович (род. 1975) — российский актёр театра и кино.
 Усов, Александр Владимирович (род. 1977) — белорусский шоссейный велогонщик.
 Усов, Александр Вячеславович (род. 1976) — российский легкоатлет, спринтер.